A Praça Rio Branco é uma das principais praças de Belo Horizonte, que homenageia José Maria da Silva Paranhos Júnior, Barão do Rio Branco. Marca o início da Avenida Afonso Pena e na década de 1970 foi ali foi instalado o Terminal Rodoviário da cidade, passando o local a ser conhecido popularmente como Praça da Rodoviária.

No centro foi colocado em 1982 o monumento Liberdade em Equilíbrio, escultura monumental de 21 metros, autoria da artista plástica Mary Vieira, cujas formas geométricas são conjugadas compondo um monovolume. A base da escultura é a praça, composta por listras em espiral em várias direções, que sustêm um cubo flutuante em três eixos, fabricado em concreto, pelo que também é denominada praça-monumento. A conceção escultórica da praça inclui o desenho paisagístico, mobiliário urbano e paginação do piso, bem como a articulação com a importante e central Avenida Afonso Pena. Durante a década de 1990 a praça sofreu alterações não consensuadas com a artista, que deturparam a ideia inicial e forma da praça.

A peça escultórica foi requerida pelo prefeito Maurício Campos (1979-1982), e representa o momento de abertura política vivenciado pelo Brasil à época da sua construção.  

Rio Branco